This Is Christmas ("Questo è (il) Natale", in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
 This Is Christmas – cortometraggio del 2009, diretto da Alex Norris

Musica
 This Is Christmas – canzone di Julie Andrews
 This Is Christmas – album del musicista jazz James Morrison
 This Is Christmas – album del Mormon Tabernacle Choir del 1994
 This Is Christmas – album di Luther Vandross del 1995
 This Is Christmas – canzone di Luther Vandross contenuta nell'album omonimo
 This Is Christmas – album di Sharon Slaughter del 2002
 This Is Christmas – album di Paul Gibbs del 2007
 This Is Christmas – album di Roger Quesnell  di Teena Ree Gowdy del 2007
 This Is Christmas – album degli Heartbound del 2007
 This Is Christmas – canzone degli Heartbound del 2007
 This Is Christmas – album di Roger Quesnell del 2007
 This Is Christmas – album di Petula Clark del 2009
 This Is Christmas – canzone di Petula Clark contenuta nell'album omonimo
 This Is Christmas – album di Jeremy Pape del 2009
 This Is Christmas – canzone di Jacopo Sarno, facente parte della colonna sonora del film A Natale mi sposo (2010)
 This Is Christmas – brano di Curt Smith, interpretato in un episodio della serie Psych (2010)
 This Is Christmas – album di Emmy the Great e Tim Wheeler del 2011
 This Is Christmas – canzone di Emmy the Great e Tim Wheeler dell'album omonimo
 This Is Christmas – album/EP dei Kutless del 2011
 This Is Christmas – canzone interpretata da Amy Grant con i  Kutless 
 This Is Christmas – album di Katherine Jenkins del 2012
 This Is Christmas – canzone di Lee Greenwood
 This Is Christmas – canzone dei 7th Heaven